Bezirk Braunau am Inn är ett distrikt i Österrike.   Det ligger i förbundslandet Oberösterreich, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Politischer Bezirk Braunau am Inn gränsar till Landkreis Rottal-Inn, Landkreis Traunstein och Landkreis Altötting.

Terrängen i Politischer Bezirk Braunau am Inn är kuperad österut, men västerut är den platt.

Politischer Bezirk Braunau am Inn delas in i:
 Altheim
 Aspach
 Auerbach
 Braunau am Inn
 Burgkirchen
 Eggelsberg
 Feldkirchen bei Mattighofen
 Franking
 Geretsberg
 Gilgenberg am Weilhart
 Haigermoos
 Handenberg
 Helpfau-Uttendorf
 Hochburg-Ach
 Höhnhart
 Jeging
 Kirchberg bei Mattighofen
 Lengau
 Lochen
 Maria Schmolln
 Mattighofen
 Mauerkirchen
 Mining
 Moosbach
 Moosdorf
 Munderfing
 Neukirchen an der Enknach
 Ostermiething
 Palting
 Perwang am Grabensee
 Pfaffstätt
 Pischelsdorf am Engelbach
 Polling im Innkreis
 Roßbach
 Sankt Georgen am Fillmannsbach
 Sankt Johann am Walde
 Sankt Pantaleon
 Sankt Peter am Hart
 Sankt Radegund
 Sankt Veit im Innkreis
 Schalchen
 Schwand im Innkreis
 Tarsdorf
 Treubach
 Überackern
 Weng im Innkreis

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Distrikt i Oberösterreich